Хаджиаба́д () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Хаджиабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Фаргхан (بخش فارغان)
 Ахмади (بخش احمدی)
Численность населения шахрестана на 2006 год оставляла 62 442 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана